Hoffnung (укр. «надія; очікування») — дванадцятий студійний альбом швейцарського гурту Lacrimosa. Цей альбом було випущено 6 листопада 2015 року: рівно через 25 років після випуску першого релізу Clamor. На цьому альбомы присутня найдовша пісня з часів Die Strasse Der Zeit з альбому Stille - Mondfeuer.

Список композицій 

Альбоми симфонічного металу
Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Lacrimosa